Il existe plusieurs parcs nommés Parc Dante dans le monde, en référence au poète Dante Alighieri :
Le Parc Dante à Montréal.
Le Parc Dante à New York.
Le Parc Dante à Lugano.

Homonymie
 
Toponyme évoquant Dante Alighieri